Alvise Contarini (1601–1684) – wenecki doża w latach 1676–1684
 Luigi Contarini (historyk)